800 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje odbyły się 7 sierpnia, a finał 8 sierpnia.

W tej konkurencji wzięły udział 43 zawodniczki z 35 państw.

Złoty medal zdobyła reprezentantka Stanów Zjednoczonych Katie Ledecky. Po srebro sięgnęła Lauren Boyle z Nowej Zelandii. Trzecie miejsce zajęła Brytyjka Jazmin Carlin.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Przed eliminacjami 800 m stylem dowolnym kobiet, Katie Ledecky ustanowiła nowy rekord mistrzostw po przepłynięciu 800 mw konkurencji 1500 m stylem dowolnym.

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw świata

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 11:17.

Legenda: NR – rekord kraju, DNS – nie startowała

Finał 
Finał odbył się o 18:55.

Legenda: WR – rekord świata, OC – rekord Australii i Oceanii, NR – rekord kraju

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015